Babri peut désigner :
 un nom de famille persan, dérivé du nom Babur, utilisé en particulier pour désigner la mosquée de Babri, à Ayodhya en Inde, détruite en 1992 par des extrémistes hindous ;
 Babri, une commune du département de Bogandé au Burkina Faso.